Впервые Финляндия приняла участие в Евровидении в 1961 году и в общей сложности участвовала 54 раза. Финляндия один раз победила на Евровидении в 2006 года в Афинах, когда победу принесла группа «Lordi» с песней «Hard Rock Hallelujah». Ранее лучшим результатом Финляндии было 6 место на Евровидении 1973, которое получила Марион Рунг с песней «Tom Tom Tom».

За 45 раз участия в финале Финляндия получила 1525 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1132 балла.

Участники 
Финляндия на песенном конкурсе «Евровидение» представляла 44 песни, из них: 32 на финском языке, 11 на английском и 2 на шведском.

История голосования (1975—2021)

Баллы, данные Финляндией

Баллы, полученные Финляндией

Как принимающая страна

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 National Final 2009
 Points to and from Finland eurovisioncovers.co.uk